Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Hans Gildemeister 0-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (Campione)
 Harold Solomon (primo turno)
 Eliot Teltscher (semifinali)
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 José Higueras (secondo turno)
 Mel Purcell (primo turno)
 Sammy Giammalva (primo turno)
 Terry Moor (primo turno)

 Jaime Fillol (secondo turno)
 Jose-Luis Damiani (quarti di finale)
 Pascal Portes (primo turno)
 Manuel Orantes (terzo turno)
 Hans Gildemeister (finale)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Vincent Van Patten (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1981